Marées är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hans von Marées (1837–1887), tysk målare
 Horst de Marées (1896–1988), tysk målare
 George Desmarées (1697–1776),  svensk målare 
 Jorge González von Marées (1900–1962), chilensk politiker

Efternamn